Keysville (Geórgia)
Keysville (Virgínia)

Desambiguações de topônimos